Cers ist 
 eine französische Gemeinde im Department Herault, siehe Cers (Hérault).
 ein Wind an der französischen Mittelmeerküste, siehe Cers (Wind).

CERS steht für:
 Confédération Européenne de Roller Skating, Europäische Dachverband für Rollsport

Siehe auch:
CERS Cup